Kármel (hegy)
Kármel (folyóirat)